Екпенды — название населённых пунктов в Казахстане:
 Екпенды — село в Меркенском районе Жамбылской области.
 Екпенды — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.